Pierre Humbert peut désigner :
 Pierre Humbert (1848-1919), architecte français ;
 Pierre Humbert (1891-1953), mathématicien français.